New Milford (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 New Milford (Illinois)
 New Milford (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 New Milford (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.